Crescent Heights ist der Name folgender Orte: 

in den Vereinigten Staaten:
 Crescent Heights (Alabama), im Jefferson County
 Crescent Heights (New Jersey), im Burlington County
 Crescent Heights (Pennsylvania), im Washington County
 Crescent Heights (Texas), im Henderson County

in Kanada:
 Crescent Heights (Calgary), in der Provinz Alberta